Coleshill ist der Name mehrerer Ortschaften:

Im Vereinigten Königreich:

 Coleshill (Buckinghamshire)
 Coleshill (Oxfordshire) (früher Berkshire)
 Coleshill (Warwickshire)

Siehe auch:
 Baron Vincent of Coleshill